Ведрашко — фамилия.
 Ведрашко, Владимир Феодосьевич (род. 1956) — российский журналист.
 Видрашкo, Феодосий Константинович (1929—2010) — молдавский советский писатель, член союза писателей СССР.